Швабы:

 Швабы — немцы, говорящие на швабском диалекте (одном из южнонемецких диалектов) немецкого языка.

Топоним 
 Белоруссия
 Швабы — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.
 Швабы — деревня в Логойском районе Минской области.
 Украина
 Швабы (Швабы Первые) — до 1946 года название села Заречье в Овручском районе Житомирской области.